Danmarksmesterskabet i håndbold for mænd 1946–47 var det 11. Danmarksmesterskab i håndbold for mænd afholdt af Dansk Håndbold Forbund. Indtil da var mesterskabet blevet afviklet som en cupturnering med deltagelse af vinderne af distriktsmesterskaberne, men fra og med denne sæson indførtes Danmarksturneringen i håndbold, og mesterskabet blev afviklet som en landsdækkende liga bestående af ni hold, som spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af HG, som dermed vandt mesterskabet for sjette gang. Sølvmedaljerne gik til IF Ajax, mens bronzemedaljerne blev vundet af Vejlby-Risskov IK.

Danmarksturneringen 

Ni hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. Ved pointlighed blev holdene rangeret efter indbyrdes opgør. Holdet, der sluttede på niendepladsen, rykkede ned.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Dansk Håndbold Forbund
 HVEM HVAD HVOR – Politikens Aarbog 1948

Noter 

Håndbold i 1946
Håndbold i 1947
DM i håndbold (mænd)